2 miejscowości w Polsce:
 Zaskwierki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Gietrzwałd
 Zaskwierki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska